Superpuchar Polski w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1995 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Rzeszowie